Het wereldkampioenschap superbike van Estoril 2020 was de achtste en laatste ronde van het wereldkampioenschap superbike en het wereldkampioenschap Supersport 2020. De races werden verreden op 17 en 18 oktober 2020 op het Autódromo do Estoril nabij Estoril, Portugal.

De ronde op Estoril stond oorspronkelijk niet op de kalender, maar werd toegevoegd nadat een aantal andere races werden afgelast vanwege de coronapandemie. Jonathan Rea werd gekroond tot kampioen in de superbike-klasse met een vierde plaats in de eerste race van het weekend, wat genoeg was om zijn laatste concurrent Scott Redding voor te kunnen blijven.

Superbike

Race 1

Superpole

Race 2

Supersport

Race 1
De race, die oorspronkelijk gepland stond over een lengte van 18 ronden, werd na 3 ronden afgebroken vanwege een crash van Péter Sebestyén. De race later herstart over een afstand van 12 ronden.

Race 2

Eindstanden na wedstrijd

Superbike

Supersport

2020
Estoril